Indira (voornaam), Hindoe meisjesnaam
 Indira (inslagkrater), inslagkrater op de planeet Venus vernoemd naar bovenstaande meisjesnaam